Podslon (Dobritsj), dorp in de Bulgaarse gemeente Dobritsjka 
Podslon (Stara Zagora), dorp in de Bulgaarse gemeente Stara Zagora
Podslon (film), Bulgaarse film uit 2010